Stemmer bezeichnet:

 einen Stadtteil der Stadt Minden in Nordrhein-Westfalen, siehe Stemmer
 einen Ortsteil der Gemeinde Büsingen am Hochrhein, siehe Stemmer (Büsingen am Hochrhein)
 einen medizinischen Test, siehe Stemmersches Zeichen
 ein Computerprogramm, das Stemming durchführt

Stemmer ist der Familienname folgender Personen:
 Alfons Stemmer (1933–1985), deutscher Fußballspieler
 Caspar Erich Stemmer (1930–2012), brasilianischer Ingenieur
 David Stemmer (* 1997), österreichischer Fußballspieler
 Ferdinand Stemmer (* 20. Jh.), Schweizer Orgelbauer
 Heinz Stemmer (1921–2001), deutscher Fußballspieler
 Johann Georg Stemmer (1764–1825), preußischer Landrat
 Jürgen Stemmer (* 1962), deutscher Fußballspieler
 Klaus Stemmer (* 1942), deutscher klassischer Archäologe
 Ludwig Stemmer (1828–1908), deutscher Arzt und Priester
 Peter Stemmer (* 1954), Professor für Praktische Philosophie und Hermeneutik an der Universität Konstanz
 Renate Stemmer (* 1959), deutsche Pflegewissenschaftlerin
 Robert Stemmer (1925–2000), französischer Phlebologe und Angiologe
 Stefanie Stemmer (* 1981), deutsche Skirennläuferin
 Wilhelm Stemmer (1909–1984), österreichischer Politiker und Lehrer
 Willem Stemmer († 2013), niederländischer Molekularbiologe